Точка разрыва — название нескольких фильмов:
 «Точка разрыва» () — телефильм.
 «Точка разрыва» () — фильм американского режиссёра Майкла Кёртиса.
 «Точка разрыва» — фильм израильского режиссёра Ави Нешера.